Янко́вський — слов'янське прізвище. Походить від імені Янко.

Персоналії 
 Янковський Аркадій Едуардович — россійський ліберальний політик, депутат Державної Думи РФ 1995—1999.
 Янковський Антон — актор мандрівних театрів, автор водевілів, які з успіхом ішли на сценах аматорських труп.
 Янковський Владислав Янович — заслужений артист Росії, концертмейстер.
 Янковський Генрик — польський військовий, розвідник, дипломат.
 Янковський Генрик — польський лінгвіст, професор.
 Янковський Горст — німецький композитор, джазмен.
 Янковський Ігор Миколайович — український підприємець, фінасист.
 Янковський Марко Ілліч — український художник театру.
 Янковський Мацей — польський футболіст.
 Янковський Микола Андрійович — український промисловець і політик.
 Янковський Микола Васильович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Янковський Олег Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Янковський Олег Іванович — радянський і російський актор московського театру «Ленком», режисер.
 Янковський Олександр Карлович — підполковник Армії УНР.
 Янковський Олексій Сергійович (1993—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Янковський Пилип Олегович — російський актор, режисер.
 Янковський Ростислав Іванович — білоруський актор. Народний артист СРСР (1978).

 Янковська Анастасія Володимирівна — українська поетеса
 Янковська Катерина Костянтинівна — українська радянська діячка, вчителька. Депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.
 Янковська Степанида Миколаївна — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва. Депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.

Топоніми 
 Янковський — гора (2729 м) у Береговому хребті в Британській Колумбії (Канада)

Українські прізвища
Білоруські прізвища
Польські прізвища